Палмето има више значења:
 Палмето (Џорџија)
 Палмето (Флорида)
 Палмето (Луизијана)